Yolanda de Anjou (Nancy, 2 de noviembre de  1428–23 de marzo de 1483) fue duquesa de Lorena (1473) y de Bar (1480). Era la hija de Isabel de Lorena y Renato de Anjou, quien luego sería el rey de Nápoles.

En 1445 Yolanda contrajo matrimonio con su primo Federico de Vaudémont (1420-1470), luego conde de Vaudémont, lo que trajo el apaciguamiento en la disputa dinástica que sostenía el rey de Nápoles con el conde Antonio de Vaudémont en cuanto al gobierno de la Lorena.

El matrimonio tuvo 6 hijos:
 René de Vaudémont (1451-1508), duque de Lorena
 Nicolás de Vaudémont († 1476), señor de Joinville
 Pedro de Vaudémont († 1451)
 Juana de Vaudémont (1458–1480), casada en 1474 con Carlos V de Maine, sin descendencia.
 Yolanda, († 1500), casada con Guillermo II, landgrave de Hesse, con descendencia.
 Margarita (1463–1521), casada con Renato de Alençon (1454–1492), duque de Alençon, tuvieron descendencia y fueron antepasados del rey Enrique IV de Francia.

Yolanda de Anjou heredó la corona lorenesa cuando su sobrino Nicolás, hijo de su hermano mayor, Juan de Anjou, murió en 1473, pero cedió el título de forma inmediata a su hijo mayor, Renato. En 1480, al morir su padre el rey heredó el ducado de Bar e hizo lo mismo, cediéndolo a su primogénito.

Murió a los 54 años, y fue una de las supuestas Grandes Maestres del Priorato de Sion.

Duquesas de Francia del siglo XV
Casa de Valois-Anjou
Duques de Lorena
Duques de Bar
Nacidos en Nancy